Bowman Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bowman Hill (Arkansas)
 Bowman Hill (Maine)
 Bowman Hill (Massachusetts)
 Bowman Hill (Chemung County, New York)
 Bowman Hill (Oneida County, New York)
 Bowman Hill (Pennsylvania)
 Bowman Hill (Washington)